

Cinéma 
 The Box, court-métrage d'animation américain réalisé par Fred Wolf, réalisé en 1967, lauréat d'un Oscar ;
 The Box, film australien réalisé par Paul Eddy, sorti en 1975 ;
 The Box, film d'aventure américain réalisé par Isaac W., sorti directement en vidéo en 1998 ;
 The Box, film irlandais réalisé par John Gillooley, sorti en 2001 ;
 The Box, film japonais réalisé par Kanji Nakajima, sorti en 2003 ;
 The Box, titre original du film américain , réalisé par Richard Pepin, sorti en 2003 ;
 The Box, film américano-britannique réalisé par Edward McCain, sorti en 2006 ;
 , film américain réalisé par A.J. Kparr, sorti en 2007 ;
 The Box, film d'horreur américain réalisé par Zach Schuyler, sorti en 2008 ;
 The Box, film fantastique américain réalisé par Richard Kelly, sorti en 2009 ;
 The Box (La Caja), film réalisé par Lorenzo Vigas, sorti en 2021 ;
 The Box, société de distribution de films néerlandaise ;
 TheBox, société mère regroupant label musical, studio de production, organisation d’événement.

Musique 
 The Box, groupe pop rock québécois formé en 1982 ;
 The Box, album du groupe Chicago ;
 The Box, album du groupe Van der Graaf Generator ;
 The Box, chanson du groupe Orbital ;
 The Box, chanson de Randy Travis ;
 The Box, chanson de Roddy Ricch ;
 The box / The box pro, enceintes professionnelles et accessoires produites par l'allemand Musikhaus Thomann

Télévision 
 The Box, chaîne de télévision anglaise faisant partie de The Box Plus Network ;
 The Box, ancienne chaîne de télévision hollandaise ayant émis de 1995 à 2006 ;
 The Box, série télévisée australienne créée par Lynn Bayonas et Jonathan Dawson, diffusée de 1974 à 1977 ;
 The Box, société de production de séries pour la télévision espagnole.

Voir aussi